Baie San Gregorio (en ) peut faire référence à :
 la , dans la province du Chubut sur la mer d'Argentine ;
 la baie San Gregorio, dans la région de Magallanes et de l'Antarctique chilien, dans le détroit de Magellan.